Samobadanie piersi (ang. Breast self-examination) – element procesu zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi
 Gąbczasta encefalopatia bydła (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy) – choroba bydła, tzw. "choroba szalonych krów"
 Medium-scale Broading Satellite for Experimental purposes – japoński satelita telekomunikacyjny
 Bombay Stock Exchange – Giełda Papierów Wartościowych w Mumbaju
 Giełda Papierów Wartościowych w Baku (ang. Baku Stock Exchange)
 Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie (ang. Budapest Stock Exchange)